Muntschick ist der Nachname folgender Personen:
 Georg Muntschick (1897–1966), deutscher ev. Domprediger in Meißen
 Hellmuth Muntschick (1910–1943), deutscher Maler und Holzschneider
 Johannes Muntschick (1921–2007), deutscher Komponist
 Magdalene Muntschick, geb. Fritzsche, (1894–1960), deutsche Dichterin